Рахула может означать:

 Рахула (род. 534 до н. э.) — в буддизме сын Сиддхартхи Гаутамы и принцессы Ясодхары.

Топоним
 Рахула — деревня в волости Саку, уезд Харьюмаа, Эстония.
 Рахула — село в Греции, в сообществе  на Аморгосе.
  — село в Греции, в общине Кардица.
 Рахула — село в Греции, в общине Лариса в Фессалии.
 Рахула — село в Греции, в сообществе  в общине Мецовон в Эпире.
 Рахула, также Раххола — мыза в Эстонии.

См. также 
 Ракула